Лесутино — название населённых пунктов в России:
 Лесутино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Лесутино — деревня в Холмском районе Новгородской области.